Хоботні (Proboscidea) — ряд із надряду Афротерійних, представники якого мають особливу морфологічну відмінність — хобот. У сучасній фауні хоботні представлені родиною Слонові, до якої відносять сучасних слонів і вимерлих декілька тисяч років тому мамонтів.

Морфологія 

Хоботні відрізняються не тільки хоботом, але і унікальними бивнями, а також найбільшою величиною серед усіх ссавців на суші. Ці своєрідні особливості не є для них перешкодою, навпаки, допомагають їм. Бивні протягом еволюції досягали 4 метрів і мали різні форми.

Отже, найвиразнішими ознаками хоботних є:
 великі розміри тіла і потужні кінцівки,
 зрощення ніздрів та верхньої губи у хобот,
 надмірний розвиток верхніх різців і формування бивнів.

Існує гіпотеза, що «Хоботні утворення на початку ледве були помітні і слугували предкам хоботних, що жили в болотах, як засіб дихати під водою. Пізніше хоботи, з їх безліччю м'язів, розвинулися в тонкі хапальні органи, що дозволяли зривати листя з дерев і траву в степах.»

Систематика 

Колись на землі мешкало 14 родин хоботних, з яких деякі мали в своєму розпорядженні чотири бивні.
Сьогодні існує одна родина — Слонових, і їх життєвий простір дуже обмежений.

Систематика сучасних видів може бути подана так:

 ряд Proboscidea або Хоботні
 родина Elephantidae або Слонові
 рід Elephas або Слон (Євразійський слон)
 вид Elephas maximus або Азійський слон
 підвид Elephas maximus borneensis (Слон Борнео)
 підвид Elephas maximus indicus (Індійський слон)
 підвид Elephas maximus maximus (Шрі-Ланкійський слон)
 підвид Elephas maximus sumatranus (Суматранський слон)
 рід Loxodonta
 підрід Loxodonta africana або Слон африканський
 вид Loxodonta africana africana або Саванний слон
 підвид Loxodonta africana oxyotis (Східно-африканський слон)
 вид Loxodonta africana cyclotis або Лісовий слон
 підвид Loxodonta africana pumilio або Loxodonta africana fransseni (Карликовий слон або Водяний слон)

Кладограма

Будова тіла

Хобот 
Найважливішим органом слона є хобот — продовження носа, який відрізняється рухливістю, чутливістю, має пальцеподібний відросток на кінці. Він слугує одночасно органом нюху, дотику і хапання. Хобот складається з кільчастих і поздовжніх м'язів, розподілених, за Кюв'є, на 40 тисяч окремих пучків, які дозволяють йому не тільки всіляко згинатися, а й витягуватися і скорочуватися. У роті він замінює відсутню верхню губу, а для самої тварини він такий важливий, що життя слона без нього було б неможливе. Будова тіла не дозволяє слонові опускати голову до землі, і тому тварині було б важко живитися, якби цей дивний орган не слугував йому відразу як губа, палець, кисть руки і вся рука. Цей хобот прикріплюється до лобових, верхньощелепних, носових і міжщелепних кісток плоскої лицьової поверхні черепа; зверху він заокруглений, знизу сплюснутий і поступово звужується від кореня до кінця.

Бивні 
У верхній щелепі у слона два надзвичайно розвинених бивні, але немає ні різців, ні іклів, а зазвичай лише по одному великому кутньому зубу в кожній щелепі. Цей зуб складається з досить значної кількості окремих пластинок емалі, які з'єднані між собою особливою сполучною речовиною. Вони утворюють на жувальній поверхні в азійського слона стрічкоподібні, в африканського — ромбоподібні фігури. Коли кутній зуб завдяки жуванню настільки стирається, що не може більше виконувати свою функцію, то позаду нього утворюється новий, який поступово посувається вперед і починає діяти, перш ніж випаде залишок попереднього. Спостерігали, що така зміна зубів відбувається 6 разів протягом життя, і тому можна сказати, що у тварини буває до 24 кутніх зубів. Бивні, які не змінюються, ростуть безперервно і тому можуть досягати значної довжини і ваги.

Посилання

Джерела 
 LeAnn Rathbone. Compilation report of mammoth and mastodons. — 2009
 http://infomere.com/1112-khobotni-prodoscidea

Посилання 
 

Ряди ссавців
Унгуляти